Блок може да се отнася за:

 Жилищен блок
 Блок хартия
 Блок земедейлски
 Новинарски блок
 Трудов блок
 Военен блок
 Блок (комикс)
 Блок схема
 Електронен блок за управление
 Блок на периодичната система
 и много други значения

Личности 
 Александър Блок (1880 – 1921) – руски поет
 Марк Блок
 Йоханес Блок